Золотий Потік () означає:

Золотий Потік — містечко Бучацького району Тернопільщини.

Див. також

Злоти-Поток